Aryjczycy – starożytny lud indoirański
 Aryjczycy – pojęcie z ideologii nazistowskiej